Osoby:
 Jean-Baptiste Camille Corot – francuski malarz

Inne:
 COROT – misja kosmiczna